Филькина — река в Восточной Сибири, в Красноярском крае России. Длина реки — 19 км. Впадает в Енисей справа на расстоянии 645 км от её устья.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу.

 Код водного объекта в государственном водном реестре — 17010800412116100103526
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 116110352
 Код бассейна — 17.01.08.004
 Номер тома по ГИ — 16
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Красноярского края